Inspektor Clouseau – postać grana przez Petera Sellersa
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy – tytuł zawodowy 
Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – tytuł zawodowy
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi – tytuł zawodowy
Inspektor budowlany – tytuł zawodowy
Inspektor budowy dróg – tytuł zawodowy
Inspektor budowy mostów – tytuł zawodowy
Inspektor Darryl – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki
Inspektor do spraw obrony cywilnej – tytuł zawodowy
Inspektor dozoru jądrowego – tytuł zawodowy
Inspektor dozoru technicznego – tytuł zawodowy
Inspektor Erektor – postać z kreskówki Catmood Animation
Inspektor Gadżet – postać z serialu animowanego
inspektor Japp – fikcyjna postać stworzona przez Agathę Christie
Inspektor kontroli handlu i usług – tytuł zawodowy 
Inspektor kontroli skarbowej – tytuł zawodowy
inspektor Leclerc – francuski serial telewizyjny
Inspektor nadzoru bankowego – tytuł zawodowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego
Inspektor ochrony danych osobowych – tytuł zawodowy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej – tytuł zawodowy
Inspektor ochrony radiologicznej – tytuł zawodowy
Inspektor ochrony rybołówstwa – tytuł zawodowy
Inspektor ochrony środowiska – tytuł zawodowy
Inspektor piętra hotelowego – tytuł zawodowy
Inspektor Policji – wysoki stopień oficerski w Policji
inspektor pracy (zob. Państwowa Inspekcja Pracy) – tytuł zawodowy
Inspektor transportu drogowego – tytuł zawodowy